Романенко Віктор Дмитрович (1930—2023) — український вчений в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, академік НАН України.
  (1933—?) — український радянський вчений-конструктор. Лауреат Ленінської премії.
 Романенко Віктор Феодосійович — заступник голови Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля. Кавалер ордену «За заслуги» III ступеня.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок